Велисцихе () — село в Грузии. Находится в Гурджаанском муниципалитете края Кахетия. Высота над уровнем моря составляет 380 метров. Население — 4508 человек (2014).

Население 
В 1893 году в городе жило
армян: 1862 чел.;
грузин: 1065 чел.

См. также 
 Гурджаанский муниципалитет

Примечания 

Населённые пункты Гурджаанского муниципалитета